Der Rajon Marjinka (ukrainisch  ; russisch  ) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon, welcher 1923 gegründet wurde, hatte eine Fläche von 1350 km² und eine Bevölkerung von etwa 83.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Marjinka.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Wolnowacha (südliche Teile) und den Rajon Pokrowsk (nördlich Teile).

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Donezk, er grenzte im Norden an den Rajon Pokrowsk, im Nordosten an den Rajon Jassynuwata, im Osten an die Stadt Donezk, im Süden an den Rajon Wolnowacha sowie im Westen an den Rajon Welyka Nowosilka.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Wowtscha (teilweise als Kurachower Stausee angestaut), Suchi Jaly (Сухі Яли) und Ossykowa (Осикова), das Gebiet liegt im Bereich der Donezplatte, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 130 und 210 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in drei Stadtratsgemeinden, zwei Siedlungsratsgemeinden sowie 15 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 50 Dörfer
 2 Ansiedlungen

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Marjinka
Rajon Wolnowacha
Rajon Pokrowsk
Aufgelöst 2020